Кубок мира по водному поло среди мужчин 1981 () — 2-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 25 апреля по 3 мая 1981 года, в городe Лонг-Бич (США). Победителем турнира стала сборная СССР.

Сборные

Турнир

Итоговое положение

Ссылки 
 История водного поло на сайте ФИНА
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
1981 год в водном поло